Live Oak ist der amerikanische Name für die Virginia-Eiche (Quercus virginiana).

Live Oak ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Live Oak (Alabama)
 Live Oak (Florida)
 Live Oak (Sutter County, Kalifornien)
 Live Oak (Santa Cruz County, Kalifornien)
 Live Oak (Louisiana)
 Live Oak (South Carolina)
 Live Oak (Texas)
 Live Oak County, Verwaltungseinheit in Texas

Live Oak ist der Name folgender Unternehmen:
 Live Oak Brewing Company, Brauerei in Austin, Texas

Sonstiges:
 Organisation Live Oak, eine westalliierte Organisation zur Verteidigung West-Berlins